Lloyd-palota

 Londonban: a Lloyd’s [l'ɔɪdz] (másképpen: Lloyd’s of London, vagy Corporation of Lloyd’s ) egy brit, biztosítótársaságokat és biztosítási brókereket tömörítő nemzetközi szövetség. A vállalkozás Edward Lloyd (kb. 1648–1713) londoni kávéházában indult, 1688 körül. Az intézmény nagyon népszerű volt a hajóskapitányok, kereskedők és gazdag üzletemberek körében, mivel ezekben a helyiségekben megbízható hajózási információkhoz és egyéb szolgáltatásokhoz jutottak, és lehetőségük volt hajó-, illetve rakománybiztosítási ügyleteket megkötni (Lloyd maga nem vett részt a biztosítási ügyletekben). Lloyd halála után a kávéház továbbra is a tengeri biztosítási ügyletek központja maradt, majd a Lloyd's társaságot 1871-ben bejegyezték, és a 19. század végére a biztosítási ügyletek nemzetközi központja lett.

 Temesvárott: a palota a temesvári korzó egy háromemeletes monumentális épülete. Eklektikus stílusban épült szecessziós behatásokkal 1910 és 1912 között, Baumhorn Lipót (1860–1932) tervei alapján. Az első emeletén működött hajdanán a Mezőgazdasági tőzsde, a Lloyd társaság (a felsőbb emeleteken lakások voltak). A földszinten volt a Café Lloyd, az akkori elit találkozóhelye. (1948 óta az emeleten a Műszaki egyetem rektorátusa működik, a földszinten pedig a Lloyd étterem.)

Magyarországon három Lloyd-palota van: Budapesten, Győrött és Miskolcon.

 A Pesti Kereskedelmi Testület 1828-ban építtetett reprezentatív palotát a Kirakodó tér (2011-ig Roosevelt tér, azóta Széchenyi István tér) déli oldalán Hild Józseffel. Ez az 1854-től Lloyd-palotaként emlegetett portikuszos épület a főváros legszebb klasszicista palotája lett, amelynek harmóniájához csak két későbbi ház, Pollack Mihály Nemzeti Múzeuma (1837–1847), és a Pesti megyeháza ifjabb Zitterbarth Mátyás tervei alapján készült homlokzata (1838–1841) mérhető. A Lloyd-palota tervei 1826-ban készültek, József nádor helyeslése mellett. [...] Bár az első bontási szándékokat átvészelte, a felépülte után azonnal a pesti látványosságok közt szerepelt Lloyd-ot végül utolérte végzete. Végső soron értelmetlenül bontották le az Európa szállóval együtt 1948-ban, hiszen falai sértetlenek maradtak, csak tetőzete pusztult el a világégésben. Egyetlen megmaradt oszlopfője árulkodik a szép időkről, amely ma a Kiscelli Múzeum udvarán látható.
 A korábban épült (és ma is létező) Lloyd-palota a győri Széchenyi tér régi-új ékköve, Győr barokk belvárosának szívében, a 2009-ben teljesen felújított Széchenyi főtér keleti oldalán áll.
 A miskolci Lloyd-Palota a Széchenyi utca és a Munkácsy utca északkeleti sarkán áll, Munkácsy u. 1. címen. A ház 1897-ben épült, építtetője Fischer Dávid kereskedő volt. Az „Anglo Danubian Lloyd Általános Biztosító Rt. Vezérügynöksége” az épület sarkáról nyíló irodában működött.

Jegyzetek 

Budapest építményei
Miskolc építményei
London építményei